Outlaws kan syfta på:

 Outlaws MC – ett internationellt nätverk av mc-klubbar
 Outlaws (spel) – ett datorspel från 1997
 Outlaws (musikgrupp) – ett amerikanskt rockband
 Outlaws (brittisk musikgrupp) – ett brittiskt instrumentalband
 Outlaws (TV-serie) – en amerikansk TV-serie från tidigt 1960-tal

Se även
 Outlawz – en amerikansk hiphopgrupp